Аллара-Сала — топоним (тип: потамоним) в России якутского происхождения. Термин  означает «проток».

Якутия 
 Аллара-Сала — река, правый приток р. Кырт-Уялах, координаты 67°21' с. ш. 135°24' в. д., код ГКГН 355639.
 Аллара-Сала — река, левый приток р. Синекандя, координаты 67°15' с. ш. 138°12' в. д., код ГКГН 337693.
 Аллара-Сала — река, левый приток р. Тюнг, координаты 65°55' с. ш. 119°46' в. д., код ГКГН 122261.
 Аллара-Сала — река, левая составляющая р. Эйим, координаты 66°38' с. ш. 120°37' в. д., код ГКГН 221954.
 Аллара-Сала — река, правый приток р. Линде, координаты 66°29' с. ш. 120°35' в. д., код ГКГН 222430.
 Аллара-Сала — река, впадает в Анабарскую губу Анабарского залива моря Лаптевых, координаты 73°26' с. ш. 113°12' в. д., код ГКГН 122747.
 Аллара-Сала — река, правый приток р. Сымалабыт, координаты 66°31' с. ш. 136°05' в. д., код ГКГН 357697.

См. также